Beson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, homme politique américain dans le Michigan
 (1923-1959), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme